Shinkai kan syfta på följande:

 Shinkai – ett släkte ringmaskar
 Shīnkaī – ett distrikt i Afghanistan